Le terme Écluse peut se référer à:

Signification de base 
Écluse, un ouvrage d'art hydraulique implanté dans un canal ou un cours d'eau pour le rendre navigable et permettre aux bateaux de franchir des dénivellations.

Toponymes 

 Cannes-Écluse, commune française de Seine-et-Marne
 Corme-Écluse, commune française de Charente-Maritime
 Regnière-Écluse, commune française de la Somme

Lac de l'Écluse, un plan d'eau traversé par la rivière de l'Écluse, dans Rivière-Mistassini, MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.
Rivière de l'Écluse, affluent de la rivière aux Rats, dans Rivière-Mistassini, MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.

Autres 

 Écluse, un aménagement de voirie.

(9364) Écluse, désignation internationale (9364) Clusius, est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.